Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерело в сліпому яру» (втрачена) була створена рішенням Облвиконкому №131 від 13.12.1971 року у с.Крутилів (лісове урочище «Краснянська дача», Краснянське лісництво).  Площа – 0,01 га.

Рішенням Тернопільської обласної ради №206 від 18.11.2003 року об’єкт було скасовано.

Скасування статусу відбулось по причині включення пам’ятки у природний заповідник «Медобори» .

Примітки

Джерела 
 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Гідрологічні пам'ятки природи Тернопільської області‎
Природоохоронні об'єкти, засновані 1971
Джерела Тернопільської області